La princesa Maria Gabriela de Savoya (Nápoles, 24 de febrero de 1940) es hija de Humberto II, el último Rey de Italia, y de su esposa, la princesa María José de Bélgica.

Relaciones 
María Gabriela de Saboya (llamada familiarmente Ella) fue princesa de Italia desde su nacimiento hasta junio de 1946, cuando Italia se convirtió en una república. Fue la primera novia de Juan Carlos I, cuando este era un joven príncipe de 14 o 15 años; de aquel noviazgo de adolescencia, quedó una amistad entre ellos, que mantienen hasta el día de hoy.

En 1957, Mohammad Reza Pahlevi, el último Sah de Irán, tras divorciarse de su segunda esposa, manifestó que le interesaba María Gabriela de Saboya, para convertirla en su tercera esposa. L'Osservatore Romano, periódico italiano, publicado por el servicio oficial de información del Vaticano, consideró que esta unión sería una catástrofe para el mundo musulmán y católico.

Se casó con el empresario rumano Roberto Zellinger de Balkany (1931-2015) civilmente el 12 de febrero de 1969 en Sainte-Mesme, y religiosamente el 21 de junio de 1969 en Èze-sur-Mer, en el Castillo de Balsan, pero la pareja se separó en 1976, para divorciarse en 1990. María Gabriela tiene una hija de este matrimonio, María Isabel Zellinger de Balkany nacida en 1972 y casada con Olivier Janssens en 2002. María Isabel y Oliver tienen tres hijos y una hija: Gabriela Luisa María Asia Janssens, nacida en 2004, Tomás Janssens, nacido en 2006, Pablo Luis Janssens, nacido en 2009 y Víctor Janssens, nacido en 2014.

Tesoro de la familia de Saboya 
El tesoro de la familia de Saboya, consta de joyas y de millares de perlas, de diamantes y otras piedras preciosas, remontándose al siglo XIX, particularmente un collar que contiene 684 perlas ofrecido por Humberto I de Italia (1878-1900) a su esposa Margarita de Saboya (1851-1926), así como el célebre diamante rosa, que había pertenecido a un amigo de Napoléon I.

La familia quiere poner a la venta una parte de este tesoro, María Gabriela de Saboya se opone a eso categóricamente con el apoyo de sus hermanas, María Pía y María Beatriz, para conservar estas joyas en un banco romano.

Generosa, atenta y adulada por sus conciudadanos, hará numerosos dones para su municipio, particularmente, un cuadro de la escuela de Rafael al templo parroquial de Èze-sur-Mer.

María Gabriela tuvo un destacado papel en las gestiones con el gobierno italiano para la repatriación de los restos de sus abuelos paternos a Italia.

María Gabriela es presidenta de la Fundación Humberto II, con sede en Lausana.

Trabajos publicados 
 Casa Savoia. Diario di una monarchia (2001, Mondadori Electa), coescrito con Romano Brancalini.
 Gioielli di Casa Savoia (2002, Mondadori Electa), coescrito con Stefano Papi.
 Vita di corte in casa Savoia (2005, Mondadori Electa), coescrito con Stefano Papi.
 Jewellery of the House of Savoy (2007, Mondadori Electa), coescrito con Stefano Papi (versión en inglés extendida de Gioielli di Casa Savoia).

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas italianas 
  Dama gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (restituida en 2006).

Ancestros

Enlaces externos 
 Clarín - La subasta de la última Princesa de Italia

Princesas de Italia del siglo XX (casa de Saboya)
Damas grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Nacidos en Nápoles
Mohammad Reza Pahleví